Eule steht für:

 Eulen, Ordnung der Eulenvögel (Strigiformes)
 Eule (Wappentier), Heraldik
 Eulenfalter, aus der Familie der Schmetterlinge (Nachtfalter)
 Eule (Sternbild), historisches Sternbild am Südhimmel
 Rollen- und Künstlername der Schauspielerin und Sängerin Jazzy Gudd
 (Nacht-)Eule, umgangssprachlich für „Nachtmensch“, siehe Chronotyp #Hauptkategorien
 (Hand-)Eule, ein Handbesen
 Hermann Eule Orgelbau Bautzen, Orgelbaufirma
 Eule, Spitzname für einen Schienenbus der Deutschen Reichsbahn, siehe DR-Baureihe VT 2.09 #Spitznamen

 Die Eule, Grimms Märchen (1840)

Geografie:
 Eule (Berg) in Fröndenberg/Ruhr, Nordrhein-Westfalen
 Wielka Sowa, deutsch Hohe Eule, höchster Berg im Eulengebirge, Polen
 Jílové u Prahy, ehemalig Eule, Bergstadt in Tschechien
 Sovín, ehemalig Eule, Ortsteil der Stadt Desná in Tschechien

Eule ist der Familienname folgender Personen:
 Caron Eule, US-amerikanische Tänzerin und Choreographin
 Corinna Eule (* 1972), deutsche Veterinärmedizinerin, Ophthalmologin und Hochschullehrerin
 Emil Eule (1843–1887), deutscher Komponist
 Friedrich Eduard Eule (1831–1910), deutscher Jurist und Politiker, MdL (Königreich Sachsen)
 Gottfried Eule (1754–1826), deutscher Theaterschauspieler und Intendant
 Hans Eule (1923–1971), deutscher Orgelbauer
 Karl Eule (1776–1827), deutscher Komponist und Musikdirektor
 Marianne Eule (1759–1834), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Marianne Baumann
 Robert Eule (1864–1932), deutscher Autor
 Wilhelm Eule (1891–1966), deutscher Schriftsetzer, Fachschriftsteller und Lokalhistoriker 

Siehe auch:

 Der Tag der Eule (Begriffsklärung)
 Eulen (Begriffsklärung)
 Zur Eule